Прва лига Телеком 2003/2004 годов — 13-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 20 июля 2003 года и завершился 30 мая 2004 года.

Участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

2003/2004
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2003 году
Спорт в Словении в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004